Anna Maria von Sachsen ist der Name folgender Frauen:

* Anna Maria von Sachsen (1836–1859), Großherzogin der Toskana
 Anna Maria von Pfalz-Neuburg (1575–1643), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Anna Maria von Mecklenburg (1627–1669), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weißenfels
 Anna Maria Franziska von Sachsen-Lauenburg (1672–1741), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, Pfalzgräfin von Neuburg und Großherzogin der Toskana